Саги Сенимулы Совет (; 15 марта 2000, с. Далакайнар, Шуский район, Жамбылская область, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник клуба «Астана» и молодёжной сборной Казахстана, выступающий на правах аренды за клуб «Окжетпес».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Астана U-21» во второй лиге.

В 2020 году на правах аренды играл за «Арыс».

В начале 2021 вернулся в «Астану». 13 марта 2021 года в матче против туркестанского «Турана» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
24 марта 2021 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Македонии (2:1).

Достижения 
 «Астана»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2021

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Мактаарал»